Langenhart ist ein Ortsname:

 Langenhart (Iggensbach), Ortsteil der Gemeinde Iggensbach, Landkreis Deggendorf, Bayern
 Langenhart (Meßkirch), Ortsteil der Stadt Meßkirch, Landkreis Sigmaringen, Baden-Württemberg 
 Langenhart TG, Ortschaft der Gemeinde Müllheim, Kanton Thurgau, Schweiz
 Langenhart (Gemeinde St. Valentin), Ortsteil der Stadt St. Valentin, Niederösterreich
 Langenhart (Gemeinde Sankt Stefan), Ortsteil von Sankt Stefan ob Stainz, Bezirk Deutschlandsberg, Steiermark